Puebla de Guzmán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Guzmán (ort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Puebla de Guzmán (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar